Железная дорога Конго — Океан () — железная дорога в Республике Конго, соединяющая города Пуэнт-Нуар и Браззавиль. Длина железнодорожной линии составляет , колея — . Дорога построена для транспортировки грузов из порта Пуэнт-Нуар в долину реки Конго. Нижняя часть Конго не является судоходной из-за порогов и водопадов (включая водопады Ливингстона), и железная дорога позволяет обойти этот участок. От Браззавиля грузы развозятся на кораблях по Конго и её притоку Убанги.

История 
Строительство железной дороги началось в 1921 году и закончилось в 1934 году. Всё это время современная территория республики Конго входила во французскую колонию Французская Экваториальная Африка. Строительство велось в тяжёлых условиях, и, по оценкам, более 17 тыс. рабочих, в основном с территорий, ныне входящих в Чад и Центральноафриканскую Республику, умерли на строительстве.

В 1962 году было построено ответвление в город Мбинда на границе с Габоном, где на железную дорогу погружали марганцевую руду, которая транспортировалась по канатной дороге компании COMILOG. Руду затем перевозили по железной дороге в порт Пуэнт-Нуар. Канатная дорога была закрыта в 1986 году, когда Габон построил собственную железную дорогу до Моанды, но ветка на Мбинду продолжает действовать.

Железная дорога использовала паровозы компании Golwé, выпускавшиеся во Франции специально для стран Западной Африки. В настоящее время используются тепловозы.

В 1997 году в Конго началась гражданская война, что стало причиной для закрытия линии на шесть лет. Затем железная дорога открылась снова, но до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

В 2007 году компания CMKC Group подписала сделку, согласно которой предполагается строительство железнодорожных веток в Весо и Джамбалу. Предполагается, что ветки будут в основном использоваться для вывоза леса.

22 июня 2010 года произошла крупная железнодорожная катастрофа, когда пассажирский поезд сошёл с рельсов, и четыре вагона упали в овраг. При этом погибло 60 человек.

Примечания

Литература 
 Gilles Sautter, «Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan (1921—1934)», Cahiers d’études africaines 7:219-299 (1967)
 A. E. Durrant, A. A. Jorgensen and C. P. Lewis, Steam in Africa, Hamlyn (London, 1981)

Железнодорожный транспорт Республики Конго
Колея 1067 мм